Едуардо Нахера (* 1976) — мексиканський баскетболіст.
 Марікрус Нахера (* 1940) — мексиканська акторка.
 Мануель Нахера (* 1952) — мексиканський футболіст, що грав на позиції захисника. Виступав, зокрема, за клуби «Універсідад де Гвадалахара» та «Монтеррей», а також національну збірну Мексики.
 Педро Нахера (1929—2020) — мексиканський футболіст, що грав на позиції півзахисника за клуб «Америка», а також національну збірну Мексики.
 Франціско Нахера (* 1983) — колумбійський футболіст, захисник клубу «La Equidad» і збірної Колумбії.
 Антоніо Валлехо-Нахера (1889—1960) — іспанський психіатр-євгеніст.
 Мануель Гутьєррес Нахера (1859—1893) — мексиканський поет, письменник і журналіст.
 Франциско Кастільо Наджера (1886—1950) — мексиканський лікар, посол; міністр закордонних справ (1945—1946).

Нахера — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Ла-Ріоха.
 Нахера — комарка у складі автономної спільноти Ла-Ріоха.
іспанські прізвища